Силина — женская форма фамилии , также топоним.

Известные носительницы 
 Силина, Алла Ивановна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Силина (Становова), Наталья Валерьевна (род. 1999) — российская футболистка.

Топоним 
 Силина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (бывшее Белоевское сельское поселение).
 Силина — деревня в Кудымкарском районе Пермского края (бывшее Верх-Иньвенское сельское поселение).

См. также 
 Силин
 Силино